Berozo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Calluna vulgaris; o
 el nombre común de la planta Erica cinerea
 el nombre común de la planta Erica scoparia.
 el nombre común de la planta Erica vagans